Palmyreuphrosyne är ett släkte av ringmaskar. Palmyreuphrosyne ingår i familjen Euphrosinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Palmyreuphrosyne